Servoz steht für:
 Servoz, französische Gemeinde im Département Haute-Savoie

Servoz ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Servoz-Gavin (1942–2006), französischer Formel-1-Rennfahrer
 Michel Servoz, französischer EU-Beamter und Generaldirektor

Siehe auch:
 Servus
 Zervos